Jesusfirben eller jesusøglen har flere betydninger eller specialiseringer:
 Jesusfirben er det almindelige tilnavn for en firbenart og en slægt af firben, som kan løbe eller akvaplane op til 10-20 meter henover vandet:
 Hydrosaurus amboinensis (East Indian water lizard).
 Basiliscus (slægt) Basilisker.
 The Jesus Lizard – et band dannet 1987 og opløst i 1999.

Eksterne henvisninger 
 Youtube: Video af Basiliscus basiliscus mens den spæner henover vandet., Google video